Amerikai Egyesült Államok
 Rowena (Dél-Dakota)
 Rowena (Georgia)
 Rowena (Kentucky)
 Rowena (Minnesota)
 Rowena (Missouri)
 Rowena (Oregon)
 Rowena (Texas)
 Ausztrália
 Rowena (Új-Dél-Wales)